Бокайна:

 Бокайна — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи
 Бокайна — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу